Międzynarodowy alfabet fonetyczny
 MAF – włoski przenośny zestaw przeciwpancerny